Annaberg peut faire référence à :
 Annaberg, quartier de la ville allemande d'Annaberg-Buchholz, en Saxe ;
 l'arrondissement d'Annaberg, ancien arrondissement de la Saxe ;
 Annaberg, commune autrichienne du district de Lilienfeld, en Basse-Autriche ;
 Annaberg im Lammertal, localité de la commune autrichienne d'Annaberg-Lungötz, en Salzbourg ;
 St. Annaberg, nom allemand du village polonais de Góra Świętej Anny (commune de Leśnica), et de la colline du même nom.